Glamour (spesso abbreviato in Glam) è un termine inglese assimilabile all'italiano "fascino", in particolare con riferimento a eleganza, sensualità, seduzione. Nello specifico si può riferire a:

 Fotografia glamour – genere fotografico usato in pubblicità e in pornografia
 Scandalo (Glamour) – film del 1934 diretto da William Wyler 
 Glamour – rivista italiana orientata al pubblico femminile e pubblicata da Condé Nast

Musica
 Glamour – album de I Cani

Pagine correlate 
 Glam

Altri progetti